Варава — украинская фамилия.

Известные носители 
 Варава, Борис Семёнович (1925—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Варава, Григорий Андреевич (1922—2007) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.